Незвичайні пригоди Карика і Валі — науково-фантастичний роман російського письменника Яна Ларрі.
 Незвичайні пригоди Карика і Валі (художній фільм) — радянський художній фільм 1987 року.

Багатозначні терміни